Brainwashed () — посмертный сольный альбом Джорджа Харрисона, вышедший в 2002 году.

История создания 
Альбом записывался с 1997 года Джорджем Харрисоном, его сыном Дхани, Джеффом Линном и другими музыкантами. После смерти Харрисона-старшего в 2001 году запись была приостановлена, но возобновилась в следующем году и была закончена Харрисоном-младшим.

В 2004 году композиция «Marwa Blues» завоевала «Грэмми» в номинации «Лучшее инструментальное поп-исполнение».

Список композиций 
Автор всех песен — Джордж Харрисон, если не указано иное.

 «Any Road» — 3:52
 «P2 Vatican Blues (Last Saturday Night)» — 2:38
 «Pisces Fish» — 4:50
 «Looking For My Life» — 3:49
 «Rising Sun» — 5:27
 «Marwa Blues» — 3:40
 «Stuck Inside a Cloud» — 4:04
 «Run So Far» — 4:05
 «Never Get Over You» — 3:26
 «Between the Devil and the Deep Blue Sea» (Харольд Арлен/Тед Келер) — 2:34
 «Rocking Chair in Hawaii» — 3:07
 «Brainwashed» — 6:07

Участники записи 
 Джордж Харрисон — вокал, слайд-гитара, акустическая гитара, укулеле, добро, бас-гитара, бэк-вокал
 Джефф Линн — электрогитара, 12-струнная гитара, дополнительные клавишные, бэк-вокал
 Дхани Харрисон — акустическая гитара и бэк-вокал
 Бикрам Гош — табла
 Джон Лорд — фортепиано
 Джулс Холланд — фортепиано
 Сэм Браун — бэк-вокал
 Джейн Листер — арфа
 Джим Келтнер — ударные
 Изабела Боржимовска — чтение цитат из Йога-сутры Патанджали
 Мантра «Namah Parvati» исполнена Джорджем и Дхани Харрисоном

Альбомы Джорджа Харрисона
Альбомы 2002 года
Индуизм в массовой культуре
Альбомы Dark Horse Records
Альбомы, спродюсированные Джорджем Харрисоном
Альбомы, спродюсированные Джеффом Линном
Альбомы, спродюсированные Дхани Харрисоном
Альбомы на английском языке